«Phoenix» — другий студійний альбом британської поп-співачки Ріти Ори. Платівка вийшла 23 листопада 2018 через лейбл Atlantic Records UK.

Список композицій 
Взято із ITunes.

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ріти Ори 

Альбоми Ріти Ори
Альбоми Atlantic Records
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко